ГЭС Санту Антониу () — крупная низконапорная русловая гидроэлектростанция в штате Рондония Бразилии с установленной мощностью 3,57 ГВт, расположена на притоке Амазонки реке Мадейре в 7 км вверх по течению от города Порту-Велью. Гидроузел назван по имени порогов Сан-Антонио, на месте которых он построен.

Последние 6 гидроагрегатов введены в строй в декабре 2016 года.

Основные сведения 
Основные сооружения ГЭС включают в себя:
 четыре машинных зала с 50 генераторами по 71,6 МВт;
 комбинированную каменно-насыпную и гравитационную плотину общей длиной 2500 м;
 водосброс пропускной способностью 84000 м³/сек;
 дополнительный водосброс для пропуска плавающего мусора;
 сороудерживающую стационарную сетку в верхнем бьефе для отвода плавающего мусора (древесины) к 2-му водосбросу;
 два открытых канала для миграции представителей речной фауны;

В соответствии с программой финансирования гидроузла, на создание шлюзов и развитие инфраструктуры ГЭС Санту Антониу и Жирау выделено 5 млрд USD.

Гидроэлектростанция относится к низконапорным русловым гидроузлам, с расчетным напорным уровнем 14 м и площадью водохранилища 490±69 км2, из которых 142 км2 относится к старому руслу реки. Допустимые уровни изменения верхнего бьефа составляют 63,7±7,35 м НУМ. Водохранилище включает в себя водопады Теотонио () и Сан-Антонио (). Сам гидроузел расположен на месте последних водопадов, которые ранее являлись верхней точкой реки, доступной для судоходства. Современное название гидроузла является португальским эквивалентом испанского названия водопадов.

Средний приток в створе гидроузла составляет 19000 м³/сек, средний максимальный приток во время муссона в зимние месяцы составляет 36200 м³/сек. Высота верхнего бьефа 70 м НУМ соответствует паводку с расходом более 38550 м³/сек. Таким образом в силу ограниченной возможности регулирования стока, гидроузел предназначен для выработки электричества, обеспечения условий судоходства на участке водохранилища и уменьшения количества ила в воде.

Средняя годовая выработка электричества 21,236 млрд  соответствует мощности 2424,2 МВт или КИУМ станции составляет 67,9%.

См. также 
 Мадейра (река)
 Крупнейшие ГЭС в мире

Примечания 

Каскад ГЭС на Мадейре
Дамбы Бразилии